Косте́л Костел святого Антонія Падуанського — культова споруда, парафіяльний римо-католицький храм у селі Косів Тернопільської області України.

Історія

Історія 
До Косова, у радянські часи було приєднано хутір Хом'яківка, у якому і споруджено у середині XIX століття костел. 

Від 1854 р. на хуторі діяла капеланія, котру обслуговували чортківські домініканці.

У 1846 році у Хом'яківці збудувано каплицю-усипальницю родини Подлевських, а у 1854 році цю каплицю коштом Подлевських перебудовали на костел, який отримав титул Різдва Пресвятої Діви Марії. До 1884 року обслуговували місцеві домініканці. На парафії діяли молодіжні, жіночі товариства, Братство Ружанцове, Третій Закон (орден) св. Франциска.

У XIX столітті капеланія стала парафією. 

У 1891 році храм консекровано. В 1894—1901 роках святиню реставровано. 

У 1923—1925 роках відбулася чергова реставрація костелу, а в 1937—1939 роках здійснили ремонт вежі та всієї святині. У 1961—1991 роках храм закрито і облаштовано у ньому колгоспний склад. У 1940 році храм пограбували; 1943 р. німці забрали найбільший дзвін (220 кг), інші дзвони селяни заховали. У 1945 р. вікарій Мартин Невестюк еміґрував у Польщу і забрав із костелу дві монстранци, дзвіночок, десять підсвічників, три келихи, фенетрон, релікварій та інші речі (деякі срібні). 1948 р. місцеві жителі-українці хотіли перероблаштувати костел на церкву. 1950 р. у плебанії розміщено школу. У 1950-х рр. відремонтували храм, у якому збереглися два виготовлених у Чехії вітражі (1895), котрі фундувала Ванда-Марія Подлевська.

Вірних та святиню обслуговують дієцезіальні священники парафії святих Апостолів Петра і Павла у Білобожниці.

Біля костелу є скульптури Богоматері й Антонія Падуанського; кам’яний мур і брама (1899).

Примітки

Посилання 
 

Монастирі домініканців
Косів (село)